

Вопака – громада, Саксонія

Вопака — місто, штат Вісконсин
 Вопака — місто, штат Вісконсин